Een verkeersweg:
N603 (België), naam gewijzigd in N3g (België)
N603 (Frankrijk)
N603 (Nederland), zie Provinciale weg 603
N-603 (Spanje)